«Aulhat» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Aulhat-Flat, comuna nueva del departamento francés de Puy-de-Dôme.
 Aulhat-Saint-Privat, antigua comuna del departamento francés de Puy-de-Dôme.